Bāsh Sīz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāshsīz Owjān, ort, Östazarbaijan, 
 Bāshsīz Kūh, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar